Dit is een lijst van planetoïden 48401-48500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (48401) - || 1981 EW27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48402) - || 1981 EH28|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48403) - || 1981 EP41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48404) - || 1981 EQ41|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48405) - || 1981 EQ46|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48406) - || 1981 EQ47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48407) - || 1981 QL2|| 27 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (48408) - || 1982 VN2|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (48409) - || 1984 SL5|| 27 september 1984 || D. Padgett
|-
| (48410) Kolmogorov || 1985 QJ5|| 23 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (48411) Johnventre || 1985 RB3|| 5 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (48412) - || 1986 QN1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (48413) - || 1986 TB7|| 9 oktober 1986 || M. Antal
|-
| (48414) - || 1987 OS || 19 juli 1987 || E. F. Helin
|-
| (48415) Dehio || 1987 QT || 21 augustus 1987 || F. Börngen
|-
| (48416) Carmelita || 1988 BM2|| 24 januari 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (48417) - || 1988 CQ2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (48418) - || 1988 EA1|| 13 maart 1988 || P. Jensen
|-
| (48419) - || 1988 RB5|| 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (48420) - || 1988 RN5|| 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (48421) - || 1988 VF || 3 november 1988 || T. Kojima
|-
| (48422) Schrade || 1988 VN7|| 3 november 1988 || F. Börngen
|-
| (48423) - || 1988 WA || 17 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48424) Souchay || 1988 XW4|| 5 december 1988 || T. Nakamura
|-
| (48425) Tischendorf || 1989 CB6|| 2 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (48426) - || 1989 EV2|| 2 maart 1989 || E. W. Elst
|-
| (48427) - || 1989 SZ2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (48428) - || 1989 SV5|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (48429) - || 1989 SK10|| 28 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (48430) - || 1989 TQ3|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (48431) - || 1989 TV5|| 2 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (48432) - || 1989 TM6|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (48433) - || 1989 US1|| 29 oktober 1989 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (48434) Maxbeckmann || 1989 UN7|| 23 oktober 1989 || F. Börngen
|-
| (48435) Jaspers || 1989 UR7|| 23 oktober 1989 || F. Börngen
|-
| (48436) - || 1989 VK || 2 november 1989 || M. Arai, H. Mori
|-
| (48437) - || 1989 VM1|| 3 november 1989 || E. W. Elst
|-
| (48438) - || 1989 WJ2|| 21 november 1989 || R. H. McNaught
|-
| (48439) - || 1989 WR2|| 20 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48440) - || 1989 YO2|| 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (48441) - || 1990 ET1|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (48442) - || 1990 GF || 15 april 1990 || E. W. Elst
|-
| (48443) - || 1990 HY5|| 29 april 1990 || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| (48444) - || 1990 QQ7|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (48445) - || 1990 QX7|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (48446) - || 1990 RB1|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (48447) Hingley || 1990 TK2|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (48448) - || 1990 WR2|| 21 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (48449) - || 1991 EK4|| 12 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (48450) - || 1991 NA || 7 juli 1991 || E. F. Helin
|-
| (48451) Pichincha || 1991 PC3|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (48452) - || 1991 PH7|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (48453) - || 1991 PT9|| 13 augustus 1991 || E. F. Helin
|-
| (48454) - || 1991 PP12|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (48455) - || 1991 PK13|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (48456) Wilhelmwien || 1991 RG3|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (48457) Joseffried || 1991 RO3|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (48458) Merian || 1991 RG5|| 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (48459) - || 1991 RO5|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (48460) - || 1991 RH6|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (48461) Sabrinamaricia || 1991 RN6|| 7 september 1991 || E. F. Helin, S. Cohen
|-
| (48462) - || 1991 RT6|| 3 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (48463) - || 1991 RH14|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (48464) - || 1991 RA17|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (48465) - || 1991 RS20|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (48466) - || 1991 RY29|| 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (48467) - || 1991 SB1|| 30 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (48468) - || 1991 SS1|| 29 september 1991 || Spacewatch
|-
| (48469) - || 1991 TQ1|| 10 oktober 1991 || J. Alu
|-
| (48470) - || 1991 TC2|| 10 oktober 1991 || K. J. Lawrence
|-
| (48471) Orchiston || 1991 TV2|| 7 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (48472) Mössbauer || 1991 TJ6|| 2 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (48473) - || 1991 TU9|| 6 oktober 1991 || Spacewatch
|-
| (48474) - || 1991 UR || 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48475) - || 1991 UD2|| 29 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48476) - || 1991 UP3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48477) - || 1991 VV || 2 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (48478) - || 1991 VF3|| 3 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (48479) - || 1991 XF || 4 december 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48480) Falk || 1991 YK1|| 28 december 1991 || F. Börngen
|-
| (48481) - || 1992 BZ3|| 28 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (48482) Oruki || 1992 CN || 5 februari 1992 || T. Seki
|-
| (48483) - || 1992 CB3|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (48484) - || 1992 ET1|| 11 maart 1992 || A. Dunn
|-
| (48485) - || 1992 EX4|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (48486) - || 1992 EG5|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (48487) - || 1992 EY5|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (48488) - || 1992 EN12|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (48489) - || 1992 EZ28|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (48490) - || 1992 GD4|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (48491) - || 1992 HG5|| 24 april 1992 || H. Debehogne
|-
| (48492) Utewielen || 1992 SS17|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (48493) - || 1992 WG || 16 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48494) - || 1992 WM || 16 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48495) Ryugado || 1993 BB || 16 januari 1993 || T. Seki
|-
| (48496) - || 1993 BM3|| 26 januari 1993 || T. J. Balonek
|-
| (48497) - || 1993 BQ5|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (48498) - || 1993 BS6|| 30 januari 1993 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (48499) - || 1993 BV7|| 23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (48500) - || 1993 DU2|| 20 februari 1993 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten